Николай Максимович:
 Максимович, Николай Георгиевич (род. 1954) — советский и российский геолог, карстовед, сын геолога-карстоведа Г. А. Максимовича.
 Максимович, Николай Григорьевич (1914—1981) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украинской ССР.
 Максимович, Николай Иванович (1855—1928) — русский инженер-гидротехник.